|}

Die Bahnstrecke Phnom Penh–Sihanoukville (Südbahn) ist eine von zwei Hauptbahnstrecken in Kambodscha.

Vorgeschichte 
Kambodscha wurde am 9. November 1953 unabhängig, Französisch-Indochina im folgenden Jahr aufgelöst. Damit entfiel nicht nur dessen politische, sondern auch die wirtschaftliche Einheit dieses ehemals französischen Überseegebietes. Kambodscha hatte bis dahin die Überseehäfen genutzt, die nun im Ausland, in Vietnam, lagen und musste sich nun selbst überhaupt erst einen entsprechenden Hafen schaffen. Ab 1954 wurde deshalb der Hafen von Kompong Som (seit 1959: Sihanoukville) am Golf von Thailand ausgebaut und im April 1960 in Betrieb genommen. Ab 1956 wurde mit Hilfe der USA eine 224 km lange, asphaltierte Straße, Nationalstraße 4 (NR 4), zwischen Phnom Penh und Sihanoukville gebaut, die 1960 eröffnet wurde.

Geschichte 
Die alleinige Straßenanbindung des Hafens wurde als unzureichend erachtet und eine Bahnverbindung angestrebt. In Zusammenarbeit von Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China wurde das Projekt ab 1960 angegangen. Dabei wurden die technischen Parameter der bereits bestehenden kambodschanischen Nordbahn gewählt, vor allem also die Spurweite von 1000 mm. Zwischen Januar 1966 und Dezember 1969 wurde die eingleisige Strecke in drei aufeinander folgenden Abschnitten in Betrieb genommen.

Während der Herrschaft der Roten Khmer wurde der Eisenbahnbetrieb in Kambodscha eingestellt und die Eisenbahninfrastruktur beschädigt oder zerstört. Nach der Vertreibung der Roten Khmer 1979 begann in den achtziger Jahren die Wiederherstellung der Südbahn.

Betrieb 
Auf der Strecke verkehrten lange nur Güterzüge, wenn überhaupt. Seit April 2016 fährt die Royal Railway wieder Personenzüge auf der Südbahn. Nach dem Fahrplan 2017 verkehren vier Züge je Richtung an drei Tagen pro Woche. Sie benötigen fahrplanmäßig für die 263 km lange Strecke sieben Stunden. Güterzüge fahren jeden Werktag, unter anderem wird Treibstoff in sechs Blockzügen pro Woche nach Phnom Penh befördert.

Literatur 
 B. R. Whyte: The Railway Atlas of Thailand, Laos and Cambodia. White Lotus Co Ltd, Bangkok 2010, ISBN 978-974-480-157-9

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kambodscha